Бошате́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Бошате, Николя (1964—1992) — швейцарский горнолыжник.
 Бошате, Фернанда (род. 1946) — швейцарская горнолыжница.